Кокарда (елемент одягу) — вид банту на сукні, капелюсі тощо.
 Кокарда (формений знак) — металевий (пластиковий) знак установленого зразка на головному уборі.

Примітки